Топонім Кхумбу може означати:

 Кхумбу — район на північному сході Гімалаїв (північно-східний Непал) на кордоні з Тибетом, в безпосередній близькості від Евересту (Джомолунгми)
 Кхумбу — долинний льодовик в районі Кхумбу
 Кхумбу — льодопад, частина льодовика Кхумбу.